Pumpkin Center – centro abitato degli Stati Uniti in California
Pumpkin Center – centro abitato degli Stati Uniti in Carolina del Nord